

Astronomia
 10952 Vogelsberg – asteroide della fascia principale

Geografia
 Vogelsberg – gruppo montuoso dell'Assia (Germania);
 Vogelsberg – cittadina della Turingia (Germania);
 Circondario di Vogelsberg – circondario rurale tedesco nell'Assia.